Pwani steht für:
 Pwani (Region), eine Region in Tansania
 Pwani (Universität), eine Universität in Kenia